Lekoun peut désigner :
 Lekoun, un village du Burkina Faso dans la province de Nayala ;
 Lekoun, un village du Cameroun dans la commune de Monatélé.

Homonymie de localités